Северная ТЭЦ может означать:

 Северная ТЭЦ — предприятие энергетики Москвы, ТЭЦ-27.
 Северная ТЭЦ — предприятие энергетики Санкт-Петербурга, ТЭЦ-21.